Игрок года по версии Ассоциации профессиональных крикетчиков () — награда, ежегодно вручаемая лучшему игроку в крикет, выступающему за одну из команд английских графств. Приз вручается с 1970 года. Обладатель награды определяется в результате голосования участников профессионального союза крикетчиков PCA. Как правило, награду получает один спортсмен. Исключением стал 1970 год, когда титул получили сразу два игрока — Майк Проктер из «Глостершира» и Джек Бонд из «Ланкашира».

Лауреат премии получает кубок Рега Хейтера, названный в честь известного спортивного журналиста, члена Мэрилебонского крикетного клуба. Семь игроков становились победителями номинации более семи раз. Трижды награду получали сэр Ричард Хэдли (1981, 1984, 1987) и Маркус Трескатик (2000, 2009, 2011).

Победители

Примечания

Ссылки 
 Страница приза на сайте PCA

Спортивные призы и награды
Крикет
Игрок года по версии Ассоциации профессиональных крикетчиков